Louisburg puede referirse a:
 Louisbourg, Nueva Escocia, Canadá.
 Louisburg (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Franklin, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Municipio de Louisburg (condado de Franklin, Carolina del Norte)
 Louisburg (Kansas), ciudad en el condado de Miami, estado estadounidense de Kansas.
 Municipio de Louisburg (condado de Montgomery, Kansas)
 Louisburg (Minnesota), ciudad  en el condado de Lac qui Parle, estado estadounidense de Minnesota.
 Louisburg (Misuri), villa en el condado de Dallas, estado estadounidense de Misuri.
 Batalla de Louisbourg (1758), parte de la Guerra de los Siete Años.